СДК — аббревиатура.

 СДК — средний десантный корабль.
 СДК — «Силы для Косово».
 СДК — «Союз детей Кореи».
 СДК — сельский дом культуры.